Кобек — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кобек — село в Жетысайском районе Туркестанской области.

Россия 
 Кобек — прежнее название села Трудолюбовка в Кировском районе Крыма.